Выборы в Европейский парламент 1989 года в Ирландии были частью Выборов в Европейский парламент 1989 года. Проводились по системе единого передаваемого голоса. Состоялись 15 июня 1989 года.

Результаты

Детали голосования

Примечания 

Выборы в Ирландии
Выборы 1989 года
События 15 июня
Июнь 1989 года
1989 год в Ирландии
Ирландия